Bharata (Sanskrit  bharata ([ˈbʱəɻət̪ə]), „was unterhalten/gewartet wird“) ist:

in der indischen Mythologie:
 ein Name des Feuers (das von Menschen unterhalten wird), siehe Agni
 Bharata (Sohn des Dushyanta), Held und König, Ahnherr der Bharatas aus dem Mahabharata
 Bharata (Sohn des Dasharatha), Halbbruder von Rama im Epos Ramayana
 Bharata (Sohn von Dhruvasandhi), Vater von Asita
 Bharata (Sohn des Rishabha) und Bruder von Bahubali

Außerdem:
 Bharata Muni, einen antiken indischen Musiktheoretiker, Verfasser des Natyashastra
 einen männlichen Hauptdarsteller im altindischen Sanskrittheater

Bhārata (Sanskrit   ([ˈbʱɑːɻət̪ə]), „auf Bharata zurückgehend“, „von Bharata abstammend“) bezeichnet:

 die Familie der Bharatas, die im indischen Nationalepos Mahabharata die zentrale Rolle spielt
 Bharata (Stamm), einen indoarischen Stamm
 den ganzen indischen Subkontinent
 den Staat Indien
 Bharata Mata, die indische Nationalgöttin 

Siehe auch
 Bharatanatyam, klassischer indischer Tanzstil